Стефановский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Стефановский, Благоя (1953—2020) — северомакедонский актёр, режиссёр, государственный деятель.
 Стефановский, Борис Сергеевич (1928—1999) — советский и украинский учёный в области тепловых двигателей, доктор технических наук, профессор.
 Стефановский, Геннадий Александрович (1936—2006) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник, кандидат исторических наук.
 Стефановский, Захарий Петрович — Георгиевский кавалер; капитан; 17 октября 1915.
 Стефановский, Михаил Владимирович — Георгиевский кавалер; майор; № 9808; 26 ноября 1855.
 Стефановский, Пётр Михайлович (1903—1976) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Феодосий Стефановский (или Стефанович; ум. 1811) — архимандрит Полтавского Крестовоздвиженского монастыря.

Топоним 
 Стефановский — хутор в Северском районе Краснодарского края России.

См. также 
 Стефанович